Az Up, Up & Away in My Pitiful Balloon a Totál Dráma: A sziget fellázad című rajzfilmsorozat 10. része (a 4. évad 10. epizódja). Magyarországon a rész a Cartoon Networkön került bemutatásra 2012. május 7-én 17.15-kor.

Cselekmény 
Egy léghajó száll le a szigeten, amiből Chris, a Séf és Heather száll ki. Chris Heatherrel bemutattatja a próbát, amely átrepülés a tűzkarikákon saját készítésű járművekkel. Jo és Cameron szövetségre lép. A versenyzők megkezdik a járműépítést, miután kihúzzák, milyen gépet kell építeniük. Zoey repülőt, Cameron rakétát, Scott madarat, Jo hőlégballont és Villám helikoptert húz. Chris bejelenti, hogy aki elsőként mutatja be a járművét, az nyer egy füstgépet, ami majd segítségül jöhet a második próba során. Mivel Cam mutatja be először a gépét, a rakétáját, megkapja a füstgépet. Már épp elkezdenék a tűzkarikás második megmérettetést, amikor Heather – meglátván Chris kezében az egymillió dolláros táskát a kezében – leüti a műsorvezetőket, akik kiesnek a léghajóból. Chris kitér a hitiből, mert a műsorért kapott díjai is a léghajón vannak, a fedélzetén Heatherrel, ezért a versenyt megváltoztatja. Az új cél visszaszerezni a léghajót. A versenyzők üldözőbe is veszik a járművet. Hirtelen mutáns repülő kecskék bukkannak fel. Cam észreveszi, hogy Jo csak kihasználja, erért bosszút áll rajta. Zoey irányítása alá veszi a kecskéket, és a hátukon utazva megmenti a léghajóból kizuhanó Cameront, aki leszedte Heathert, megnyervén a feladatot. A rész végén Jo esik ki.

Helyezések

Források 

Totál Dráma